Кантемиров (осет. Хъантемыратæ) — осетинская фамилия; имеет женскую форму Кантемирова.
 Кантемировы — старинный княжеский род из Осетинской Дигории.
Известные носители:
 Кантемиров, Алибек Тузарович (1882—1975) — российский и советский цирковой артист, дрессировщик и наездник. Основатель отечественного конно-циркового искусства. Народный артист РСФСР (1966).
 
 Кантемиров, Ирбек Алибекович (1928—2000) — советский осетинский и российский артист цирка, наездник-джигит и дрессировщик лошадей, народный артист СССР.
 Кантемиров, Маирбек Ирбекович (род. 1965) — российский артист цирка.
 Кантемиров, Мухтарбек Алибекович (1934—2017) — артист цирка и кино, известный в стране каскадёр и создатель конного театра. Заслуженный артист Северо-Осетинской АССР.
 Кантемиров, Олег Даурбекович (род. 1951) — советский актёр, тренер по карате. Народный артист республики Северная Осетия.

См. также 
 Кантемир
 Кантемировка (значения)
 Кантемировская (значения)
 Кантемировское
 Кантемировы (значения)
 Кантемиры (значения)